Iransko-turski ratovi mogu se odnositi na starovjekovne oružane sukobe između iranskih Sasanida i gok-turskog kaganata, odnosno na novovjekovne oružane sukobe između iranskih dinastija Safavida, Afšarida, Zandijaca i Kadžara s jedne i Osmanskog Carstva s druge strane.

Stari vijek

Novi vijek

Literatura 
 Kaveh Farrokh: Sassanian Elite Cavalry AD 224-642, Osprey Publishing, 2005., 
 Yaşar Yücel-Prof Ali Sevim: Türkiye tarihi II, Akdtykttk Yayınları, 1991.

Iranska vojna povijest
Osmanski i turski ratovi

tr:Osmanlı-İran Savaşları